

Persone 
 A. Hyatt Mayor (1901-1980) – storico dell'arte statunitense
 Alpheus Hyatt (1871-1954) – zoologo, inventore ed esploratore statunitense
 Anna Hyatt Huntington (1876-1973) – scultrice statunitense
 Art Hyatt (1912-1991) – cestista statunitense
 Chuck Hyatt (1908-1978) – cestista statunitense
 Damion Hyatt (1985) – calciatore giamaicano
 Dave Hyatt (1972) – programmatore statunitense
 John Wesley Hyatt (1837-1920) – inventore statunitense 
 Missy Hyatt (1963) – manager e valletta di wrestling statunitense
 Robert Hyatt (1948) – scacchista, insegnante e informatico statunitense

Altro 
 Hyatt Hotels Corporation – multinazionale del settore dell'intrattenimento e in particolare della gestione di hotel e resort
 Hyatt – personaggio del manga e anime Excel Saga
 221628 Hyatt – asteroide della fascia principale